Newport Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Newport Township (Québec), au Québec, Canada.
 Newport Township,  du comté de Carteret en Caroline du Nord.
 Newport Township,  du comté de McHenry dans le Dakota du Nord.
 Newport Township,  du comté de Marshall dans le Dakota du Sud.
 Newport Township,  du comté de Lake dans l'Illinois.
 Newport Township, du comté de Jefferson en Iowa.
 Newport Township, du comté de Barton dans le Missouri.
 , du comté de Washington en Ohio.
 , du comté de Luzerne en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships